Санье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Санье, Людивин (род. 1979) — французская актриса театра и кино.
 Санье, Марк (1873—1950) — французский политик и журналист.
 Санье, Энрик (1858—1931) — испанский и каталонский архитектор, видный представитель стиля модерн в Каталонии.